Heidenfelde steht für
 Heidenfelde (Garz), Ortsteil von Garz/Rügen
Siehe auch:
Heidfeld
Heidefeld
Heidenfeld
Heidfeldt